Бучумі () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Бучумі () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Бучумі.
 Бучумі () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Бучумі () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Бучумі.
 Бучумі () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Шомкута-Маре.